Белого́ровка — название населённых пунктов:

Россия 
 Белогоровка — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.
 Белогоровка — село в Радищевском районе Ульяновской области.

Украина 
 Белогоровка — село в Бахмутском районе Донецкой области.
 Белогоровка — бывшее село в Лиманском районе Донецкой области.
 Белогоровка — посёлок в Попаснянском районе Луганской области.
 Белогоровка — село в Радивиловском районе Ровненской области.